Slovo Kalich má několik významů:

 Kalich (nádoba) – antická nádoba na víno, v křesťanské liturgii nádoba k proměňování vína, též symbol husitství
 Kalich (botanika) – část květu
 Kalich (houby) – část houby
 Kalich (figura) – obecná umělá heraldická figura
Kalich (rybník) – rybník v Kamenici nad Lipou, pojmenovaný dle zde uskutečněné husitské bitvy u Kamenice
 Kalich (České středohoří) – vrch v Českém středohoří poblíž Litoměřic
 Kalich (hrad) – na něm stojící Žižkův hrad, kulturní památka
 Kalich (Besedice) – skalní bludiště na území Besedic v obci Koberovy v okrese Jablonec na Nisou, místo úkrytu pronásledovaných Českých bratří v době protireformace
 Dům Kalich – městský dům v Litoměřicích, na jehož střeše se nachází vyhlídková terasa ve tvaru kalicha (jedná se o výrazný symbol tohoto města)
 Kalich (nakladatelství) – evangelické nakladatelství
 Divadlo Kalich – pražské divadlo
 Kalich aréna – litoměřické sportoviště, zimní stadion

Podobné názvy 
 Kališník

Externí odkazy